Pakenjeng (plaats), een plaats in het regentschap Garut in de Indonesische provincie West-Java
 Pakenjeng (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Garut in de Indonesische provincie West-Java